A Copa Davis de 1951 foi a 40ª edição do mais importante torneio do tênis masculino de seleções. Nesta edição, 26 times participaram, sendo 22 pela Zona Europeia e 4 pela Zona Americana. A Zona Europeia começou a usar um sistema de seeding, onde as quartas-de-final do ano anterior garantiram um bye na primeira rodada. A Austrália, como atual campeã, defendeu seu título em Sydney, no White City Stadium.

Disputas

Zona Americana

Zona Europeia

Interzonal

Desafio final

Fonte
  Página oficial da Davis Cup

1951
1951 no tênis